Die Movistar Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 28. Januar bis 3. Februar 2008 im chilenischen Viña del Mar stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. Es war in dieser Woche das einzige Turnier der Tour und gehörte zur International Series.

Luis Horna war der Titelverteidiger im Einzel und schied dieses Jahr im Achtelfinale aus. Der Setzlistenerste Fernando González gewann dieses Jahr das Turnier, nachdem er im Finale nicht antreten musste, da sein Finalgegner Juan Mónaco aufgrund einer Verletzung am linken Fußknöchel, die er sich im Doppelfinale zugezogen hatte, nicht antreten konnte. Im Doppel waren Paul Capdeville und Óscar Hernández die Titelverteidiger. Beide traten in diesem Jahr mit anderen Partnern an und schieden jeweils in der ersten Runde aus. Den Titel dieses Jahr konnten José Acasuso und Sebastián Prieto gewinnen. Im Finale profitierten sie von der Aufgabe des Duos Máximo González und Mónaco beim Stand von 6:1 und 3:0.

Nachdem 2007 das Turnier noch im Round-Robin-Format ausgetragen wurde, ist man dieses Jahr wieder auf einen Draw mit 32 Spielern in der Einzelkonkurrenz und 16 Paaren in der Doppelkonkurrenz umgestiegen. Das Gesamtpreisgeld betrug 437.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 462.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 26. bis zum 28. Januar 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Viña del Mar